Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1935 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 5 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Dorothy Round bat Nancy Lyle en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Emily Hood Westacott et Nell Hall Hopman.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1935
Australie Simple dames
1935 en Australie